Meaty Beaty Big and Bouncy — третя збірка англійської групи The Who, яка була випущена 30 жовтня 1971 року.

Композиції 
 I Can't Explain - 2:05
 The Kids Are Alright - 2:45
 Happy Jack - 2:12
 I Can See for Miles - 4:06
 Pictures of Lily - 2:43
 My Generation - 3:18
 The Seeker - 3:11
 Anyway, Anyhow, Anywhere - 2:42
 Pinball Wizard - 2:59
 A Legal Matter - 2:48
 Boris the Spider - 2:28
 Magic Bus" - 4:33
 Substitute - 3:49
 I'm a Boy - 3:41

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Meaty Beaty Big and Bouncy  allmusic
 Meaty Beaty Big and Bouncy  last.fm

Альбоми The Who